Иван Сиренко: Сиренко, Иван Лаврентьевич (1910—1965) — гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Сиренко, Иван Маркович (1907—1986) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Криворожского горкома КП(б) Украины.